ZAR1L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 321 амінокислот, а молекулярна маса — 36 010.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки